Fronty określane mianem Polski:
 Front Polski (1944)
 Front Polski (1950) (inaczej Front Nadmorski)